Au Japon, Toyotomi peut faire référence : 
 au bourg de Toyotomi
 au clan Toyotomi ainsi qu'à plusieurs de ses membres :
 Toyotomi Hideyoshi
 Toyotomi Hideyori
 Toyotomi Hidetsugu
 Toyotomi Hidenaga